Under the Volcano ("sotto il vulcano" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Sotto il vulcano (Under the Volcano) – film del 1984 diretto da John Huston

Letteratura 
 Sotto il vulcano (Under the Volcano) – romanzo di Malcolm Lowry del 1947